Улица Джохара Дудаева — название улиц в ряде городов стран мира.

Босния и Герцеговина 
 Улица генерала Джохара Дудаева — улица в Горажде.

Латвия 
 Аллея Джохара Дудаева — улица в Риге.

Турция 
 Улица Джохара Дудаева — улица в Стамбуле.

Украина 
 Улица Джохара Дудаева — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Джохара Дудаева — улица во Львове.
 Улица Джохара Дудаева — улица в Хмельницком.

См. также 
 Площадь Джохара Дудаева